Richelieu ist der Name von

Orten in Frankreich:
 Richelieu (Indre-et-Loire), frühere Residenzstadt im französischen Département Indre-et-Loire
 Kanton Richelieu, Kanton im französischen Département Indre-et-Loire

Orten in Kanada:
 Richelieu (Québec)

Orten in den Vereinigten Staaten:
 Richelieu (Butler County, Kentucky)
 Richelieu (Logan County, Kentucky)

Ort in Mauritius:
 Richelieu (Mauritius)

französischen Schiffen:
 Richelieu (Segelschiff), Segelschiff
 Richelieu (Schiff, 1939), Schlachtschiff der Richelieu-Klasse von 1940
 Charles de Gaulle (R 91), Flugzeugträger, wurde zuerst auf den Namen Richelieu getauft

Sonstiges:
 eine Sticktechnik, siehe Sticken#Richelieu
 Rivière Richelieu, Fluss in der kanadischen Provinz Québec
 Richelieu Motor Car Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Rivière Richelieu (englisch Richelieu River), Nebenfluss des Sankt-Lorenz-Stroms in der kanadischen Provinz Québec

Richelieu ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu (1582–1653), französischer Kartäuser, Erzbischof von Lyon und Kardinal

 Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, Herzog von Aiguillon (1720–1788), französischer General und Minister
 Louis François Armand du Plessis, Herzog von Richelieu (1696–1788), genannt Marschall Richelieu